Emile Tibbaut, Belgisch politicus
 Léopold Tibbaut, Belgisch politicus en syndicalist
 Marie Dutry-Tibbaut, Belgisch kunstschilderes